Тёмный властели́н () или злой власти́тель () — популярное клише и архетип персонажей антагонистов, характерных для произведений фэнтези.

Среди воплощений тёмного властелина в фэнтези можно назвать Моргота из «Сильмариллиона» и Саурона из «Властелина колец» Толкина, а также Волан-Де-Морта из «Гарри Поттера» Роулинг.

Как правило, представляет собой воплощённое зло, фигуру, обладающую огромной, извращённой мощью, стремящуюся к порабощению мира и всех его обитателей. Противодействие тёмному властелину зачастую является основной целью квеста, выполняемого героями-протагонистами фэнтези.

С точки зрения юнгианской психологии, архетипическая фигура тёмного властелина представляет собой отрицательный вариант отцовского архетипа, связанный с архетипом тени. Эту архетипическую фигуру могут представлять дьявол, некромант, огр-людоед, тиран и т. п. Образ тёмного властелина может сочетать в себе все эти варианты.

Противоположным тёмному властелину воплощением отцовского архетипа является добрый волшебник. В фэнтези-произведениях биологический отец героя редко совпадает со светлым воплощением отцовского архетипа. Так, в артуриане учителем и защитником короля Артура является Мерлин, в то время как грехи Утера Пендрагона, доставшиеся его сыну по наследству, ведут того к гибели. В серии романов о Гарри Поттере между Волан-Де-Мортом и Гарри Поттером существует духовная связь, сближающая их в рамках отношений отец-сын. А в «Звёздных войнах» тёмный властелин Дарт Вейдер (само имя которого звучит почти как  — тёмный отец) оказывается отцом протагониста — Люка Скайуокера.

См. также 
 Суперзлодей

Примечания

Литература 
 
 

Стереотипы
Мотивы в фэнтези